Набіно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Пуатьє, 45 км на південь від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки

Посилання 

 Набіно на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Набіно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Шаранта